Juan de Segovia puede referirse a:
 Juan de Segovia (obispo), de Segovia y Toledo, siglo XII.
 Juan de Segovia (teólogo), siglo XV.
 Juan de Segovia (pintor), siglo XV (identificable con el llamado Maestro de los Luna).
 Fray Juan de Segovia, ejemplo de oratoria sagrada (De praedicatione Evangelica, 1583).

Notas